Lozitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Loznitsa (ort i Bulgarien), Razgrad, Obsjtina Loznitsa, 
 Lozitsa (distrikt i Bulgarien), Pleven, Obsjtina Nikopol, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar